X.X.Chen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Xue-Xin Chen
 Xiu Xiang Chen